Il singolare del torneo di tennis Open Tarragona Costa Daurada 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Martín che ha battuto in finale Peter Luczak 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Albert Montañés (quarti di finale)
 Óscar Hernández (semifinali)
 Peter Luczak (finale)
 Guillermo García López (quarti di finale)

 Assente
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Nicolas Devilder (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Tarragona Costa Daurada 2007